
Ша́ньгима — озеро в южной части Республики Карелия, в Пряжинском районе.

Общие сведения 
Котловина ледникового происхождения.

Озеро овальной формы. Приток через ручей из озера Пряжинское, сток через ручей Шаньга в реку Святрека.

Дно — серо-зелёный ил, в прибрежной зоне — грунты глинисто-песчаные. На озере два острова.

Высшая водная растительность представлена зарослями тростника и камыша вдоль берега.

В озере обитают плотва, окунь, щука, лещ, ёрш.

См. также 
 Озёра Карелии

Примечания

Литература

Ссылки 
 

Бассейн Святреки
Озёра Пряжинского района